David Benjamin James MBE (n. 1 august 1970) este un fotbalist englez retras din activitate, care a jucat pe postul de portar. În prezent este comentator sportiv la postul BT Sport. Deține recordul pentru cele mai multe meciuri fără gol primit în Premier League, 173.

Statisticile carierei

Club

* Nu include aparițiile în FA Community Shield 2008–09.

La națională

Titluri
Liverpool
 League Cup (1): 1994–95

Portsmouth
 FA Cup (1): 2007–08

Note

Legături externe

Nașteri în 1970
Portari de fotbal
Fotbaliști internaționali englezi
Fotbaliști ai FC Liverpool
Fotbaliști ai Manchester City FC
Fotbaliști ai Premier League
Members of the Order of the British Empire
Oameni în viață